Отия Павленишвили () — грузинский писатель XVIII века из рода Павленишвили.

Биография 
Принадлежал к окружению грузинского царя Вахтанга VI, последовавшему за ним в изгнание в Москву. Считается одним из ключевых литераторов грузинского посольства в Москве.

Творчество 
Автор патриотической поэмы «Вахтангиани», описывающей это изгнание, жизнь московской грузинской колонии в середине XVIII века, посещение грузинской делегацией Петергофа по приглашению Анны Иоанновны. Поэма «Вахтангиани» состоит из вступления и семи частей, что рассматривается исследователями как следование литературному канону.

Примечания

Литература 
 С. Кубанеишвили. О личности автора «Вахтангиани» // Сообщения Академии наук Грузинской ССР, т. 35. — 1964. — № 2. — С. 505—512. — На груз. языке. — Резюме на рус. яз.

Персоналии по алфавиту
Поэты Грузии
Грузинские поэты